Die Thailand Open 2017 im Badminton fanden vom 30. Mai bis 4. Juni 2017 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Tanongsak Saensomboonsuk (Viertelfinale)
 Marc Zwiebler (3. Runde)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Champion)
 Jonatan Christie (Finale)
 Brice Leverdez (Viertelfinale)
 Ihsan Maulana Mustofa (zurückgezogen)
 Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
 Wei Nan (2. Runde)
 Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)
 Sony Dwi Kuncoro (1. Runde)
 Pablo Abián (1. Runde)
 Sourabh Varma (3. Runde)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Emil Holst (1. Runde)
 Khosit Phetpradab (3. Runde)
 Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Ratchanok Intanon (Champion)
 Saina Nehwal (Halbfinale)
 Zhang Beiwen (Halbfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (Finale)
 Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 Michelle Li (1. Runde)
 Fabienne Deprez (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
 Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
 Berry Angriawan / Hardianto (Champion)
 Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
 Danny Bawa Chrisnanta / Hendra Wijaya (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (2. Runde)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champion)
 Du Yue / Xu Ya (Halbfinale)
 Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Halbfinale)
 Bodin Isara / Savitree Amitrapai (2. Runde)
 Nipitphon Puangpuapech / Jongkolphan Kititharakul (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Finale)
 Nico Ruponen / Amanda Högström (1. Runde)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Viertelfinale)
 Ronald Alexander / Annisa Saufika (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Bangkok
Badminton 2017